Luís Fernando de Bourbon-Duas Sicílias (em italiano: Luigi Maria Ferdinando Pietro d'Alcantara Francesco d'Assisi Gennaro Francesco di Paola Alfonso Luigi Gonzaga Camillo de Helis Alessio Raimondo Torello Sebastiano Filomena; Nápoles, 18 de julho de 1845 –⁠ Nice, 27 de novembro de 1909), foi um Príncipe das Duas Sicílias e depois Conde de Roccaguglielma, filho primogênito do príncipe Luís Carlos, Conde de Áquila, e de sua esposa, a princesa Januária do Brasil. Era neto do imperador Pedro I do Brasil e do rei Francisco I das Duas Sicílias.

Biografia

Infância 

Luís Fernando nasceu em 18 de julho de 1845 no Palácio Real, Nápoles, Duas Sicílias. Foi o filho primogênito do príncipe Luís Carlos, Conde d'Áquila e da princesa Januária do Brasil. Seus avós paternos era rei Fancisco I das Duas Sicílias e a infanta Maria Isabel da Espanha. Já pelo lado materno era neto do imperador e rei Pedro I do Brasil & IV de Portugal e da arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria, sendo assim sobrinho da rainha Maria II de Portugal e do imperador Pedro II do Brasil (irmão de sua mãe), e de sua consorte a princesa Teresa Cristina das Duas Sicílias (irmã de seu pai).

Luís, assim como seus irmãos recebia, des de seus nascimento uma penção, que era assinada pela Assembleia, e paga pelo Tesouro Público Nacional. Conservava e tinha o direito que lhe pertencia pela Constituição, de ser um Príncipe do Império Brasileiro. Condições essas que foram extinguidas depois do seu casamento morganático.

Sofreu, com sua família, as convulsões do Reino das Duas Sicílias causadas pela conquista de Sabóia, com a ascensão de Francisco II das Duas Sicílias foi cada vez mais marginalizado pelo círculo de conselheiros ouvidos pelo soberano, em 1860, o pai de Luís Fernando, o Conde d'Áquila criticou duramente a condução das operações militares para conter o avanço de Garibaldi, atraindo a desconfiança de Francisco II que o acusou de ter tramado uma conspiração para destroná-lo, forçando-o ao exílio em agosto, junto com sua esposa, e seus dois filhos adolescentes sobreviventes, Luís e Filipe Luís. A família queria chegar ao Brasil como destino de exílio, mas acabou se estabelecendo na França.

Por volta de 1862 havia entendimentos para o casamento de Luís Fernando com sua prima, a filha mais velho dos imperadores do Brasil e herdeira do trono, Isabel. Luís era filho de uma princesa brasileira, portanto um candidato natural, uma vez que se adequava perfeitamente às tendências e aos sentimentos exclusivos dos brasileiros. Mas D. Pedro II não pensava em juntar o primogênito da ex-princesa imperial, com nenhuma das duas filhas.

Casamento 

Luís Fernando viveu em Paris no exílio, onde conheceu Maria Amélia Bellow-Hamel y Penot, jovem e bela herdeira de uma família cubano-americana, os dois foram dominadas por uma intensa paixão e queriam se casar, apesar do Conde d'Áquila ter claramente negado seu consentimento, devido à condição burguesa da noiva, os dois jovens iniciaram uma longa peregrinação entre várias cidades francesas com a intenção de contrair casamento religioso, o que sempre foi impedido pelas autoridades eclesiásticas, tanto devido à menor idade da noiva como às pressões da família real duosiciliana. Para casar Luís precisaria ter o consentimento do imperador Pedro II do Brasil, pois ele era herdeiro da Casa Imperial Brasileira, oque Luís não quis fazer. Os dois conseguiram se casar apenas em 1869 em Nova York, em uma cerimônia civil organizada pelo pai da noiva, John Bellow-Hamel, mas o casamento morganático não foi reconhecido como válido para efeitos dinásticos por Francisco II. Luís Fernando é autorizado a permanecer com o tratamento e o título de príncipe, mas sua esposa e seus decendentes não, ele foi impossibilitado de suceder a seu pai como Conde de Áquila. Apesar disso, em 1872, o ex-soberano concedeu aos cônjuges o título de Condes de Roccaguglielma, que foi reconhecido pelo rei Humberto I da Itália. Roccaguglielma é um pequeno povoado de ciociaria escolhido não por acaso: no final do século XV ao século XVII o feudo fazia parte dos domínios Farnese, e os títulos relacionados eram considerados distintivos de herança da coleção da família real.

Foi um caso praticamente único, o único reconhecimento pelo Reino da Itália de um título nobre das Duas Sicílias concedido por Francisco II no exílio, quando a soberania de fato havia cessado em grande parte, e esses títulos teriam claramente contrastado com a nova legalidade italiana.

Morte 

Luís Fernando morreu em 27 de novembro de 1909 em Nice com 64 anos, está sepultado no Cemitério do Père-Lachaise, em Paris, França.

Descendência 
Do seu casamento nasceu:

 Dona Maria Januária Amélia Isabella Luísa Henriqueta Giovana Bona Nicanoretta Gisela Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon-Duas Sicílias (Havana, 10 de janeiro de 1870 –⁠ Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1941), casou-se em 14 de novembro de 1898 em Nice com o inglês William Loys Freeman, filho de John Freeman (alegado filho bastardo do Duque de Barry), e da baronesa Juliette de Blonay, esse casamento tinha interesse direto da rainha Vitória, seus descendentes tentaram por muito tempo, mais sem sucesso, ser reconhecido como pertecente à família real dos Bourbons da França.
 Dom Luís Maria Alfonso Cristiano Januário José Fernando Pedro de Alcântara Desiderio Carlos Giovanni Battista Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bourbon-Duas Sicílias (Paris, 21 de maio de 1873 –⁠ Ustaritz, 17 de julho de 1940), 2.º Conde de Roccaguglielma casou-se por duas vezes, a primeira em 23 de janeiro de 1898 em Nice com a condessa Enrica Weiss de Valbranca, com quem teve três filhos, divorciou-se em 1910, casou-se depois com Adeline Landegren, com quem não teve filhos.

Ligações externas 

Príncipes das Duas Sicílias
Casa de Bourbon-Duas Sicílias
Naturais de Nápoles
Sepultados no Cemitério Père-Lachaise